Ischnochiton kolesnikovi är en blötdjursart som först beskrevs av Boris I. Sirenko 1994.  Ischnochiton kolesnikovi ingår i släktet Ischnochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
kolesnikovi